Георгий Автономович Белозёров (род. 29 октября 1946 в с. Усень-Ивановское Белебеевского района Башкирской АССР) — российский учёный, член-корреспондент РАН с 28 октября 2016 года по Отделению сельскохозяйственных наук.

Биография 
В 1970 году окончил Московский институт химического машиностроения (МИХМ) по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки».

Научная и трудовая деятельность:
 младший научный сотрудник, старший инженер (1970—1972), аспирант (1972—1975) МИХМ. Защитил кандидатскую диссертацию «Исследование массообмена при неадиабатической ректификации воздуха».
 1975—1979 младший научный сотрудник, старший научный сотрудник НПО «КРИОГЕНМАШ».
 1979—1989 заведующий лабораторией, заведующий отделом, заместитель директора по научной работе ВНИИторгмаша.
 1989—1994 заместитель генерального директора НПО «Агрохолодпром».
 1994—1996 директор по производству, заместитель генерального директора СП «Интерхолод».
 1996—2006 заместитель директора ВНИИ холодильной промышленности по научной работе.
 2006—2016 директор ВНИХИ.
 с июня 2016 года — главный научный сотрудник ФГБНУ ВНИХИ.

В 2012 году защитил докторскую диссертацию «Научно-практические аспекты развития холодильно-технологической цепи обработки, хранения и транспортирования пищевых продуктов животного происхождения».

Научная сфера — разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий холодильной обработки и хранения пищевых продуктов, создание холодильно-технологического оборудования. Получил более 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Награждён медалями «В память 850-летия Москвы», «Ветеран труда», двумя медалями ВДНХ.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.vnihi.ru/bga.html 

Выпускники вузов Москвы
Преподаватели вузов Москвы